Kukula ist der Familienname folgender Personen:

 Martin Kukula (1957–2013), deutscher Kameramann
 Otakar Kukula (1867–1925), tschechischer Chirurg 
 Ralf Kukula (* 1962), deutscher Filmemacher und Filmregisseur 
 
 Thomas Kukula (* 1965), deutscher DJ und Musikproduzent

Siehe auch:
 Kukulau